Hello – program komputerowy służący do bezpośredniej wymiany zdjęć między jego użytkownikami
 muzyka:
 Hello – utwór autorstwa amerykańskiego wokalisty Lionela Richiego, który został wydany jako trzeci singiel z jego multiplatynowego albumu Can’t Slow Down w 1984 roku
 Hello – popowa piosenka napisana przez Christinę Aguilerę, Heather Holley i Roberta "Roba" Hoffmana, a wykonywana przez samą Aguilerę
 Hello – singel francuskiego muzyka Martina Solveiga i kanadyjskiej formacji Dragonette
 Hello (Turn Your Radio On) – singel Shakespears Sister z płyty Hormonally Yours wydany w listopadzie 1992
 Hello – singel grupy Shinee
 Hello – piosenka Adele z płyty 25
 Hello – singel Mohombiego
 Hello – minialbum NU’EST
 Hello – minialbum Mamamoo
 Hello – brytyjski zespół glamrockowy działający w latach 1974–1979
 Hello – bollyowoodzki dramat miłosny z 2008 roku w reżyserii aktora Atul Agnihotri
 Hello – szwajcarska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Bazylei

 Radio Hello – rozgłośnia radiowa założona w 1996 roku przez Krzysztofa Rosę, nadająca na terenie Gdyni w sieci telewizji kablowej Multimedia na częstotliwości 105,4 FM
 Hello!
 Hello! – polska formacja muzyczna, która narodziła się w ramach Gdańskiej Sceny Alternatywnej, która zadebiutowała zimą 1988 roku na festiwalu Nowa Scena
 Hello! – szósty album angielskiego zespołu Status Quo
 Hello! – siedemnasty album zespołu Top One wydany przez wytwórnię Magic Records w 2006 roku

Zobacz też 
 artykuły o tytule rozpoczynającym się słowem Hello
 Halo